Птах
 Гайворон (птах) — птах роду Круків.

Прізвище
 Гайворон Іван Йосипович — поет

Місто
 Гайворон — Кіровоградська область, Гайворонський район, районний центр
Села:
 Гайворон — Київська область, Білоцерківський район
 Гайворон — Чернігівська область, Бахмацький район